

Geografia 
Miejscowości w Polsce:
 Sopot – miasto w Polsce nad Zatoką Gdańską (Morze Bałtyckie),  między Gdańskiem a Gdynią
 Stary Sopot – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie białobrzeskim, w gminie Stara Błotnica
 Jednostki geograficzne w Europie:
 Sopot – wieś w Albanii, w okręgu Bulqiza, w obwodzie Dibra
 Sopot – wieś w Albanii, w okręgu Tropoja, w obwodzie Kukës
 Sopot – wieś w Albanii, w okręgu Librazhd, w obwodzie Elbasan
 Sopot – wieś w Bośni i Hercegowinie, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim, w gminie Konjic
 Sopot – wieś w Bułgarii, w obwodzie Łowecz, w gminie Ugyrczin
 Sopot – miasto w Bułgarii, w obwodzie Płowdiw
 Sopot – gmina w Bułgarii
 Sopot – miejscowość w Chorwacji
Sopot – osiedle Zagrzebia, Chorwacja
 Sopot – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Kumanowo
 Sopot – gmina  w Rumunii, w Okręgu Dolj
 Sopot – miasto w Serbii
 Sopot – wieś w Serbii

 Sopot – wieś na Ukrainie w rejonie skolskim 
 Sopot – wieś na Ukrainie w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego

Cieki wodne
 Sopot – rzeka, dopływ Tanwi, na Roztoczu w południowo-wschodniej Polsce
 Sopot – rów wodny, dopływ Bukowej
 Sopot – struga, lewy dopływ Okalicy w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Cewice
 Sopot – potok, dopływ Wrzosówki w Karkonoszach
 Sopot – potok w obrębie Sopotu

Inne:
 Sopot – polski drobnicowiec
 Sopot (stacja kolejowa) – jedna ze stacji kolejowych w Sopocie.
 Sopot Festival

Przypisy